Jovanović je 151. najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2007 uporabljalo 1.064 oseb, na dan 1. januarja 2010 pa 1.112 oseb in je po pogostosti uporabe napredoval na 141. mesto. Etimološko izvira iz srbsko-črnogorskega (pravoslavnega južnoslovanskega) imena Jovan. Pojavlja se tudi v poslovenjeni obliki Jovanovič.

Znani nosilci priimka v Sloveniji 
 Aljaž Jovanović (*1984), igralec
 Branko Jovanović Vunjak-Brendi (1962—2011), pevec in pisec pop glasbe 
 Dušan Jovanović (1939—2020), gledališki režiser in dramatik, profesor AGRFT
 Dušan Jovanović-Hyvärinen (*1952), slovensko-finski grafični oblikovalec
 Klarisa Jovanović (*1954), prevajalka, pesnica, pevka in glasbenica
 Saša Jovanović (*1965), lutkovni ustvarjalec, režiser in pedagog 
 Sveta Jovanović (1927—2005), gledališki scenograf (arhitekt)
 Tomislav Jovanović - Tokac (*1970), rock-glasbenik, skladatelj, kitarist in pevec

Znani tuji nosilci priimka 
Priimek Jovanović je med najpogostejšimi pri nekdanjih jugoslovanskih narodih, posebno pri Srbih in Črnogorcih 
 Aco Jovanović (*1930), srbski igralec
 Aleksa Jovanović (1846—1920), srbski pravnik in politik 
 Aleksandar Jovanovic (*1971), nemški filmski igralec
 Anastas Jovanović (1817—1899), srbski slikar, grafik in fotograf
 Arsenije IV Jovanović Šakabenta (1698—1748), srbski patriarh (peški arhiepiskop)
 Arsa (Arsenije) Jovanović (*1932), srbski režiser 
 Arso Jovanović (1907—1948), črnogorsko-jugoslovanski častnik, partizan in general (načelnik Vrhovnega štaba NOV in POJ)
 Batrić Jovanović (1922—2011), črnogosko-srbski revolucionar, politik in publicist
 Biljana Jovanović (1953—1996), srbska pesnica in pisateljica
 Blažo Jovanović (1907—1976), črnogorski (in jugoslovanski) politik, narodni heroj 
 Bogdan Jovanović (1918—2005), srbski partizanski poveljnik in general
 Bogdan Jovanović (1921—1982), srbski režiser
 Bogoljub Jovanović (1839—1924), srbski statistik in častni akademik
 Bora Jovanović (1910—1962), srbski športni pedagog, teoretik in zgodovinar
 Boro Jovanović (*1939), jugoslovanski (hrvaški) tenisač
 Borivoje Jovanović (1897—1980), srbski novinar in športni delavec
 Borivoje Jovanović (*1938), srbski arhitekt
 Božidar Jovanović (1919—1998), črnogorski partizanski poveljnik, general in narodni heroj 
 Božidar Jovanović (1932—2008), srbski astronom 
 Branislav Jovanović, dendrolog in fitocenolog (gozdar)
 Branislav Jovanović (*1985), srbski nogometaš
 Branko Jovanović (1868—1921), srbski general in minister
 Čedomir Jovanović (*1971), srbski politik (dramaturg)
 Dragoljub Jovanović (1891—1970), srbski fizik
 Dragoljub Jovanović (1895—1977), srbski sociolog, politik, publicist in politični zapornik (pred- in povojni) 
 Dragoljub M. Jovanović (1904—1973), srbski arhitekt in urbanist
 Dragomir Jovanović (1881—1947), srbski elektrotehnik
 Dragoslav Jovanović (1886—1939), srbski profesor prava in rektor Beograjske univerze
 Dušan Jovanović - Đukin (1891—1945), srbski kipar
 Đorđe (Djordje) Jovanović (1861—1953), srbski kipar in akademik
 Đorđe Jovanović (1890—1964), srbski (jugoslovanski) general
 Đorđe Jovanović (1909—1943), srbski literarni kritik in revolucionar
 Emilija Jovanović (1905—1941), srbska športnica, jugoslovasnka reprezentativka v hazeni
 Emilijan Jovanović (1823—1897), srbski arhitekt, urbanist in akademik
 Gordana Jovanović (1912—?), srbska slikarka
 Gordana Jovanović (1951—1999), srbska igralka
 Igor Jovanović (*1989), nemški nogometaš hrvaškega rodu
 Isa Jovanović (1906—1983), srbsko-jugoslovanski politik, narodni heroj 
 Ivan Jovanović (*1962), srbski nogomataš in trener 
 Ivan Jovanović (*1991), hrvaški nogometaš 
 Jadranka Jovanović (*1958), srbska operna pevka - mezzosopranistka
 Jagoš Jovanović (1912—?), črnogorski zgodovinar
 Josip Jovanović (1917—1942), bosanski partizan, narodni heroj  
 Jovan Jovanović (1875—1952), srbski učiteljiščnik in pedagoški pisec
 Jovan Jovanović (1870—1923), zdravnik ginekolog  
 Jovan Đ. Jovanović (*1940), srbski filmski režiser  
 Jovan M. Jovanović - Pižon (1869—1939), srbski diplomat, politik, publicist in zgodovinar
 Jovan Jovanović - Zmaj (1833—1904), srbski (lirski in otroški) pesnik in prevajalec
 Jovanka (Ivanka) Jovanović (por. Dvorniković) (1887—1963), srbsko-hrvaška igralka
 Jovanka Jovanović-Kolar (1921—1999), hrvaška kemijska inženirka in univ. profesorica
 Katarina A. Jovanović (1869—1954), srbska književnica
 Katarina Jovanović-Blagojević (*1943), srbska šahovska velemojstrica
 Konstantin (Kosta) Jovanović (1849—1923), srbski arhitekt historicist
 Kosta Jovanović (1875—1930), srbski novinar in publicist
 Ksenija Jovanović (1928—2012), srbska gledališka igralka
 Lazar Jovanović (1911—1962), srbski operni pevec, tenorist
 Leposava (Lepa) Jovanović (1875—1968), hrvaška pevka in igralka srbskega rodu
 Ljubinka Jovanović-Mihailović (1922—2015), srbsko-francoska slikarka
 Ljubiša Jovanović (1908—1971), srbski igralec (tudi v Zagrebu)
 Ljubomir Jovanović (1865—1928), srbski zgodovinar in politik
 Ljubomir Jovanović - Čupa (1877—1913), srbski politik in publicist 
 Maša Jovanović (*1994), srbsko-avstralska teniška igralka 
 Milan Jovanović - Morski (1834—1896), srbski ladijski zdravnik, potopisec in akvarelist
 Milan Jovanović - Batut (1847—1940), srbski zdravnik, univ. profesor
 Milan Jovanović (1863—1944), srbski fotograf
 Milan Jovanović (*1970), srbski dvigalec uteži in "strongman"
 Milan "Lane" Jovanović (*1981), srbski nogometaš
 Milan Jovanović - Mrva (*1983), črnogorski nogometaš
 Milorad (Mile) Jovanović (1904—1992), srbski baletnik in koreograf (mdr. v Zgb in Lj)
 Miloš Jovanović (*1976), srbski politik
 Milovan Jovanović (1917—?), črnogorsko-srbski veterinar in akademik
 Milutin Jovanović (1881—1935), srbski pisatelj 
 Miodrag Jovanović (*1932), srbski umetnostni zgodovinar  
 Mirko Jovanović (1923—1977), srbski generalpolkovnik JLA, narodni heroj 
 Miroslav Jovanović (1924—2003), srbski arhitekt
 Miško Jovanović (1878—1915), srbsko-bosanski sokol, mladobosanec (obešen)
 Mojsije Petrović (1677—1730), karlovški in beograjski metropolit srbske pravoslavne cerkve
 Neven Jovanović (ok. 1970?), hrvaški klasični filolog
 Nikola Jovanović - "Amerikanac" (1853—1939), srbski novinar in diplomat 
 Nikola "Nikki" Jovanović (*1952), črnogosko-srbski nogometaš (živi v Sloveniji?) 
 Nikola Jovanović (*1969), srbski košarkar (še dva, rojena 1981 in 1994) 
 Nikola Jovanović (*1990), srbski tekvodnist 
 Olga Jovanović-Kovačević (1923—?), srbska jedska strokovnajkinja  
 Pavle (Paja) Jovanović (1849—1897), srbsko-hrvaški politik 
 Pavle (Paja) Jovanović (1859—1957), srbski slikar in akademik
 Petar M. Jovanović (1917—1943), črnogorski partizanski komandant, narodni heroj  
 Petar S. Jovanović (1893—1957), srbski geograf, speleolog, univ. profesor in akademik
 Rade Jovanović (1904—1941), črnogorski partizan, narodni heroj 
 Radivoje Jovanović-Bradonja (1918—2000), srbski generalpodpolkovnik, narodni heroj 
 Radoje Jovanović (1916—1943), narodni heroj Jugoslavije
 Radomir (Rade) Jovanović "Rade Vrabac" (1939—2016), srbski aforist
 Radoslav Jovanović (1906—?), bosansko-srbski gradbenik in geolog, akademik
 Radovan (Rade) Jovanović (1917—1944), srbski partizan, narodni heroj
 Radoš Jovanović-Selja (1912—?), srbski (jugoslovanski) politik in diplomat
 Rajka Đurđica Jovanović-Rajski (1930—2002), hrvaška arhitektka (od 1959 v Londonu)
 Rajna Jovanović (1926—2012), srbska botaničarka
 Rajko Jovanović (1898—1942), srbski revolucionar in publicist
 Ranisav Jovanović (*1980), nemški nogometaš bosansko-srbskega rodu
 Ranko Jovanović (1883—1966),  srbski filmski režiser in producent
 Roland Jovanović-Barolda (*1929), hrvaški arhitekt
 Sava Jovanović Sirogojno (1926—1944), srbski partizan,narodni heroj 
 Slobodan Jovanović (1869—1958), srbski pravnik, zgodovinar, univ. profesor, književnik, politik in akademik
 Slobodan A. Jovanović (1911—?), srbski bibliotekar, prevajalec in publicist
 Slobodan Jovanović (*1937), vojvodinski arhitekt
 Sofija Jovanović (1895—1979), srbska vojna prostovoljka in herojinja 
 Sofija (Soja) Jovanović (1922—2002), gledališka in (1. jugoslovanska) filmska oz. TV-režiserka
 Stanoje (Alojzije) Jovanović (1895—1951), hrvaški slikar
 Stjepan Jovanović (1828—1885), hrvaški podmaršal in dalmatinski namestnik
 Stojanka (Canka) Jovanović (roj. Dragneva) (1873—1905), srbska socialistka bolgarskga rodu
 Svetozar Jovanović (1882—1971), srbski arhitekt in profesor
 Stevan Jovanović Stevica (1916—1941), vojvodinsko-srbski partizan, narodni heroj 
 Toša Jovanović (1845—1893), srbski igralec (tudi v Zagrebu)
 Vaso Jovanović (1915—2013), črnogorski vojaški pilot in generalpolkovnik JLA
 Veljko Jovanović (*1937), hrvaški kemik in antropolog
 Vićentije Jovanović (1689—1737), beograjsko-karlovški metropolit
 Vićentije Jovanović Vidak (1730—1780), karlovški metropolit
 Vitomir Jovanović - "Viktor Rozencvajg" (1914—1941), srbski pisatelj
 Vladimir Jovanović (1833—1922), srbski politik, ekonomist in publicist
 Vladimir Jovanović (1923—?), srbski gospodarski pravnik, univ. profesor
 Vladimir "Vlada" Jovanović (*1973), srbski košarkar in trener
 
 Vladislav Jovanović (1897—1974), srbski elektrotehnik
 Vladisav Jovanović (*1933), srbski diplomat
 Vojislav Jovanović - Marambo (1884—1968), srbski pisatelj in literarni zgodovinar
 Vojislav Jovanović (1891—1967), srbski igralec
 Vukašin Jovanović (*1996), srbski nogometaš
 Zdravko Jovanović (1909—1943), srbski partizan in narodni heroj (padel v Sloveniji)
 
 Zoran M. Jovanović (1933—1976), bosansko-srbski novinar, pesnik in pisatelj
Zoran M. Jovanović, srbski umetnostni zgodovinar
Zoran T. Jovanović (*1932), srbski dramaturg in gledališčnik
 Zoran Jovanović (*1938), srbski slikar, karikaturist, animator, filmski scenarist in režiser
 Zoran Jovanović Dobrotin (1942—2016), kosovsko-srbski grafik in slikar, profesor
 Zoran Jovanović (*1950), srbski boksar
 Zoran Jovanović (*1958), bosansko-jugoslovanski rokometaš
 Zoran Jovanović (*1965), srbski košarkar
 Zoran Jovanović (*1979), hrvaški šahovski velemojster
 Zoran Jovanović (*1986), švedski nogometaš srbsko-finskega rodu
 Živadin Jovanović (*1938), srbski diplomat in politik
 Živko Jovanović (1888—1923), srbski politik in publicist
 Živojin Jovanović (1912—?), srbsko-jugoslovanski športni delavec, raziskovalec v Elanu in funkcionar
 Žikica (Živorad) Jovanović - Španac (1914—1942), srbski športnik, revolucionar, španski borec, partizanski komandant, narodni heroj

Glej tudi 
 Jovanovič

Zunanje povezave